Der Begriff Kobaltgrün oder Cobaltgrün steht umgangssprachlich für die folgenden chemischen Verbindungen:
 eine feste Lösung von CoO·ZnO in ZnO, siehe Rinmans Grün
 das Pigment Co2TiO4, siehe Kobalttitanat